Клејтон има више значења:
 Округ Клејтон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Клејтон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Клејтон (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Клејтон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Клејтон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Клејтон (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Клејтон (Делавер), град је у окрузима Кент и Њу Кастл у америчкој савезној држави Делавер
 Клејтон (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Клејтон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Клејтон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Клејтон (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Клејтон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Клејтон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Клејтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Клејтон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Клејтон (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Клејтон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Клејтон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Клејтон (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Клејтон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Клејтон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Клејтон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина